The Preacher's Son – album di Wyclef Jean del 2003
 The Preacher's Son – film del 1918 diretto da King Vidor
 The Preacher's Son – film del 2017 diretto da Trey Haley